Фамилија Падиља има више значења:

 Фамилија Падиља, Ехидо Гванахуато (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Падиља, Колонија Групо Реформа (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Падиља, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Падиља, Естабло (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у округу Сан Луис Потоси у Мексику